La Norgesmesterskapet 1980 di calcio fu la 75ª edizione del torneo. La squadra vincitrice fu il Vålerengen, che vinse la finale contro il Lillestrøm con il punteggio di 4-1.

Risultati

Primo turno

Ripetizione

Secondo turno

Ripetizione

Terzo turno

Quarto turno

Quarti di finale

Semifinali

Ripetizione

Finale

Formazioni

Collegamenti esterni

Calcio nel 1980
Edizioni della Coppa di Norvegia